«Гуля́й, Вася!» — российский комедийный фильм режиссёра Романа Каримова. Главные роли исполнили Ефим Петрунин и Любовь Аксёнова.

Премьера фильма состоялась 14 февраля 2017 года в кинотеатрах. Телевизионная премьера комедии — 29 августа 2017 года на телеканале СТС.

Создание 
В основе сюжета лежит личный опыт Романа Каримова, пережившего развод.

По словам Романа Каримова, в процессе монтажа фильма многие отснятые сцены были удалены, что положительно сказалось на качестве картины.

Музыкальным сопровождением фильма занимались группы "Pozitiva funk orchestra", «Каста», «Время и Стекло», Artik & Asti, «Жуки», а также артисты Нюша и Monatik.

Сюжет 
Митя случайно делает предложение девушке, а её отец тут же назначает дату свадьбы. Ситуация осложняется тем, что Митя всё ещё не развёлся со своей Василисой, а говорить невесте и её отцу об этом естественно не хочет. Вася готова дать развод только после того, как её ещё законный муж выполнит ряд условий. Так, например, он должен представить ей свою невесту.

Митя находит девушку Настю, которая соглашается предстать перед Васей в роли невесты. Парень Насти Макс, узнав про это, сначала приходит в ярость, но затем тоже соглашается поучаствовать в этом за значительную плату от Мити. Далее события разворачиваются таким образом, что Митя и Настя влюбляются друг в друга. Вася же «кладет глаз» на Пашу, женатого друга Мити, решает соблазнить его и, после развода с Митей, выйти за него замуж.

В ролях 
 Ефим Петрунин — Митя
 Любовь Аксёнова — Василиса (Вася), жена Мити, от которой он требует развод
 Софья Райзман — Настя, официантка
 Роман Курцын — Макс, парень Насти, бывший боксёр Светлана Степанковская — Алиса, девушка Мити, которой он сделал предложение
 Борис Дергачев — Паша, друг Мити
 Вера Панфилова — Кира, жена Паши
 Сергей Аброскин — Гарик, друг Мити
 Станислав Тляшев — Ренат, водитель такси
 Ольга Лебедева — мама Алисы
 Михаил Хмуров — папа Алисы
 София Лебедева — актриса авангардного театра
 Анна Цуканова-Котт — Нонна, подруга Киры
 Александр Голубков — Смирнов, десантник
 Максим Деричев — Владислав, охранник клуба
 Екатерина Кабак — Элен, девушка в клубе
 Никита Савинкин — Ваня

Критика 
Фильм получил высокие оценки кинокритиков.

 Борис Хохлов, обозреватель Film.ru:

Примечания

Ссылки 
 Страница фильма на сайте продюсерской компании Yellow, Black and White 

Фильмы России 2016 года
Фильмы Романа Каримова
Фильмы на русском языке
Кинокомедии России
Кинокомедии 2016 года
Кинопроекты СТС